Автомобильная промышленность Ирана — одна из важных отраслей экономики Ирана.

Автомобильная промышленность Ирана является третьей наиболее активной промышленной отраслью в стране, после нефтяной и газовой, что составляет 10 % от ВВП Ирана. 
В последние годы автопром растёт быстрыми темпами. В стране есть собственные автозаводы, включая Iran Khodro Industrial (IKCO), Pars Khodro, Saipa, Kerman Khodro, Bahman Autos и Kish Khodro.
В секторе автопрома непосредственно работает около 500 тыс. человек (примерно 2,3 % рабочей силы).

Иранские производители в настоящее время выпускают шесть различных типов транспортных средств, включая легковые автомобили, внедорожники, грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы и пикапы. 
Около 75 % местной продукции — это легковые автомобили, производство пикапов составляет около 15 %.

Однако, многие иранские модели автомобилей не соответствует некоторым критериям экологичности и расходует большое количество топлива.

История развития 

В 1960-х годах, из-за нехватки технических ноу-хау и невозможности производить свои собственные автомобили, в Иран были приглашены западные компании, которые начали производить автомобили в стране. Благодаря этому Иран развил свою собственную промышленность и получил возможность производить автомобили самостоятельно, в том числе на новом автозаводе в городе Кашан.

В настоящее время в Иране присутствует более 25 автопроизводителей. Эти компании создали совместные предприятия с такими известными международными производителями, такими как Peugeot, Citroen, Renault (Франция), Volkswagen, BMW Mercedes-Benz (Германия), Nissan, Toyota (Япония), Proton (Малайзия), Chery (Китай), Kia Motors, Hyundai и Daewoo (Южная Корея).
Так, крупнейшая промышленная группа Iran Khodro Industrial в настоящее время, наладив сотрудничество с французскими автомобильными гигантами, производит несколько моделей, которые базируются на платформах Пежо. Также она освоила выпуск иранского легкового автомобиля Samand X7.

Автомобильные компании Ирана 
 
 

Действующие:
 Azar Motor Industrial CO
 Bahman Group
 Diar Automobile Company
 Fath Vehicle Industries
 Iran Khodro
 Khodro Kaveer
 Modiran Vehicle Manufacturing Company
 Morattab
Rakhsh Khodro Diesel
 SAIPA
 Pars Khodro
 Saipa Diesel
Zagross Khodro
Zamyad

Недействующие:
 Kish Khodro
 Reyan
 Shahab Khodro

Объём производства по годам

Примечания 

Ирана

Экономика Ирана